Kāma Sūtra – antico testo indiano sul comportamento sessuale umano
Kamasutra – singolo del 2003 di Paola & Chiara
Kamasutra – film del 1996 diretto da Mira Nair
Kamasutra – manga creato da Gō Nagai e Kunio Nagatani, pubblicato nel 1990
Kamasutra 3D –  film del 2013 diretto da Rupesh Paul